Werveke ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste van Werveke (1866–1927), luxemburgischer Architekt, Zeichenlehrer und Maler
 Hans Van Werveke (1898–1974), belgischer Historiker
 Leopold van Werveke (1853–1933), deutsch-luxemburgischer Geologe
 Nicolas van Werveke (1851–1926), luxemburgischer Professor (Gymnasiallehrer) und Historiker
 Thierry van Werveke (1958–2009), luxemburgischer Schauspieler